Pessoas
p* A. J. Cronin, um escritor da Esa* Andrpmo presidente dos Estados Unidos da América
 Amanda Joy Michalka, uma cantora dos Estados Unidos, faz dupla em 78violet
 Alexander James McLean, um cantor dos Estados Unidos e membro da banda Backstreet Boys
 Angelina Jolie, uma atriz dos Estados Unidos
 AJ Lee estadunidense que pratica wrestling
AJ Styles wrestler dos Estados Unidos

 Produtos e marcas
 Atari Jaguar, um videogame da Atari
 Jaguar: motores a partir da década de 1980 possuem a designação AJ (Advanced Jaguar) na frente dos cilindros.
 AJ Savage, uma aeronave da Marinha dos Estados Unidos da América construída pela North American Aviation

 Lugares
 Apache Junction, uma cidade dos Estados Unidos da América
 Azerbaijão (código de países da Organização Meteorológica Mundial e digrama de países da OTAN)

 Grupos e negócios
 Ask.com, um motor de busca conhecido anteriormente por "Ask Jeeves"
 Al-Jihad, um grupo extremista egípcio
 Astronomical Journal, uma publicação científica

Por aJ pode estar à procura de:
 attoJoule, uma unidade do Sistema Internacional de Unidades de energia

Desambiguações de siglas